Кире́евский — русская фамилия. Киреевские — русский дворянский род.

Известные носители:
 Киреевский, Иван Васильевич (1806—1856) — религиозный философ, литературный критик и публицист.
 Киреевский, Илья Васильевич — русский технолог.
 Киреевский, Николай Васильевич (1797—1870) — русский писатель, кавалергард.
 Киреевский, Пётр Васильевич (1808—1856) — публицист, археограф и фольклорист.

 Киреевская, Наталия Петровна (1809—1900) — супруга философа Ивана Киреевского.

Топоним 
 Киреевский — хутор, Серафимовичский район, Волгоградская область.

См. также 
 Киреевский район